— археологический памятник крупного поселения периода Яёй на холме Ёсиногари, в посёлке Ёсиногари и городе Кандзаки префектуры Сага в Японии. Утверждён правительством страны как особая достопримечательность Японии.

Краткие сведения 
Период существования поселения Ёсиногари определён с III века до н. э. по III век н. э. и соответствует эпохе Яёй. Древнейшие артефакты датируются IV веком до н. э. Стоянка расположена неподалёку от моря Ариакэ на невысоком холме, окруженном с трёх сторон низинами, пригодными для рисоводства.

Стоянка Ёсиногари состоит из городища, могильника и укрепленных зон, которые окружены рвами и частоколом. Во время раскопок здесь были найдены бронзовые зеркала из Китая, японские бронзовые зеркала, бронзовые мечи и алебарды, монеты, бронзовые колокола, железные и деревянные орудия труда, остатки тканей и одежды, украшения магатама, керамические изделия, могильники с захоронениями умерших в кувшинах в скорченных позах, 3 курганообразных захоронения и т. д.

Общая площадь исследованной и изученной части стоянки равняется 40 га.

Хотя археологические памятники в районе Ёсиногари начали находить в 1970-х годах, раскопки стоянки начались лишь в 1986 году и были связаны с планами построить здесь завод. Из-за колоссального количества артефактов и их великолепной сохранности, а также важного значения для японской истории, в 1991 году стоянка была утверждена правительством страны как особая достопримечательность Японии, а в 1992 году превращена в «Национальный парк Ёсиногари». Немало сооружений стоянки были реконструированы для привлечения туристов.

Открытие Ёсиногари было сенсацией и вызвало исторический бум в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Высказывались предположения, что эта стоянка могла быть столицей прото-государства Яматай, о которой упоминали китайские хроники III—IV века. В свою очередь, Яматай связывалась с первым японским государством Ямато. Ряд японских ученых поддерживают эту гипотезу, в то время как западные исследователи её отвергают.

Примечания

См. также 
 Период Яёй
 Страна Яматай

Источники и литература 
 Barnes, Gina L. China, Korea, and Japan: The Rise of Civilization in East Asia. Thames and Hudson, London, 1993, pp. 220–221.
 GARI (Gyeongnam Archaeological Research Institute Sacheon Igeum-dong Yujeok [The Igeum-dong Site, Sacheon]. GARI, Jinju, 2003.
 Imamura, Keiji. Prehistoric Japan: New Perspectives on Insular East Asia. University of Hawaii Press, Honolulu, 1996, pp. 173, 182—184. ISBN 0-8248-1852-0
 SPBE (Saga Prefecture Board of Education) The Yoshinogari Site. SPBE, Saga City, 2000.
 Yoshinogari article.The Penguin Archaeology Guide, edited by Paul Bahn. Penguin, London, 2001, pp. 482. ISBN 0-14-051448-1

Ссылки 

 Стоянка Ёсиногари на сайте префектуры Сага 
 Сайт Национального парка Ёсиногари 

Период Яёй
Археология в Японии